Ха́ста — мера длины, используемая в древнеиндийской литературе.

1 хаста =  йоджаны = 432 мм. Соответствие хасты современным мерам длины вычислял сотрудник Института Бхактиведанты, доктор математики Ричард Томпсон.

Примечания

Ссылки 
 God & Science: Exact Science in the Srimad-Bhagavatam

Единицы измерения расстояния
Понятия индуизма